Вера Ивановна Краснова (род. 1950) — советская конькобежка, серебряный призёр Олимпийских игр в Саппоро 1972 года на дистанции 500 метров, неоднократная чемпионка СССР 1976—1977 годов в спринтерском многоборье. Заслуженный мастер спорта СССР.

Биография 
Родилась в Омске 3 апреля 1950 года.

Училась в технологическом техникуме и Московском институте физической культуры.

Конькобежным спортом занималась сначала под руководством тренера Юрия Трушникова, а затем перешла в группу к Валентине Воеводкиной. На чемпионате СССР 1968 года к спортсменке пришёл первый крупный успех, где она пришла к победе среди юниоров. В том же 1968 году Вере Ивановне было присвоено звание «Мастер спорта СССР международного класса». В 1969 году Вера во французском Гренобле стала чемпионкой мира на дистанции 800 метров. В 1970 году на чемпионате мира в Уэст-Аллис (США) стала бронзовым призёром. Успешно выступая  в спринтерском многоборье в 1970-1972 гг дважды становилась бронзовым призёром.

Своё высшее спортивное достижение Вера Краснова совершила 10 февраля 1972 года на Зимних Олимпийских Играх в японском Саппоро. 500-метровую дистанцию она прошла с результатом 44,01 секунды (2-й результат, серебро олимпиады), отстав от победительницы —  из США — на 0,68 секунды. Бронзовую награду в том забеге завоевала Людмила Титова.

На олимпиаде в австрийском Инсбруке на 500-метрой дистанции Вера Краснова стала четвёртой.

В 1972 году на чемпионате Европы в Германии завоевала серебро. В 1976 и 1977 гг дважды становилась чемпионкой СССР в спринтерском многоборье.

По состоянию на 2012 год Вера Ивановна Краснова живёт и работает в Москве.

Награды 
 медаль «За трудовое отличие» (03.03.1972)

Примечания

Ссылки 
 Биография Веры Красновой
 Статистика на Speedskatingnews.info
 Профиль на Sports-reference.com 

Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Конькобежцы СССР